Le tournoi de qualification du simple dames du tournoi de Wimbledon 2022 se déroule du 21 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, à quelques encablures de Wimbledon.

16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points

Têtes de série

Qualifiées 

  Zoe Hives 
  Maja Chwalińska
  Mirjam Björklund
  Nastasja Schunk 
  Maddison Inglis
  Katarzyna Kawa
  Fernanda Contreras
  Louisa Chirico
  Mai Hontama
  Astra Sharma
  Jana Fett
  Jaimee Fourlis
  Yanina Wickmayer
  Christina McHale
  Catherine Harrison
  Emina Bektas

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Treizième qualifiée

Quatorzième qualifiée

Quinzième qualifiée

Seizième qualifiée

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi du simple dames
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Tableau des qualifications

Navigation 

Tennis féminin en 2022
Tournoi de Wimbledon 2022